Anna Buoninsegni – poetessa, scrittrice, giornalista italiana
 Fausto Buoninsegni – giornalista e politico italiano
 Mario Tadini Buoninsegni – politico italiano
 Tommaso Buoninsegni – teologo italiano